Аргелеб — имя двух королей Артедайна из легендариума Дж. Р. Р. Толкина:
 Аргелеб I, родился в 1226 г.
 Аргелеб II, родился в 1473 г.